Монткам има више значења:
 Округ Монткам (Мичиген)
 Монткам (Западна Вирџинија)